Сборная СССР по футболу — национальные сборные команды СССР по футболу, участвующие в международных матчах (соревнованиях):
 Сборная СССР по футболу
 Сборная СССР по футболу (до 16 лет)
 
 
 Сборная СССР по футболу (до 21 года)
 Сборная СССР по футболу (олимпийская)
 Вторая сборная СССР по футболу
 Женская сборная СССР по футболу

См. также 
 
 Сборная СНГ по футболу